Versatile peut référer à :

 Versatile Records, un label musical ;
 , un fabricant canadien de tracteurs ;
 Versatile (sexualité), un rôle sexuel dans lequel la personne peut être active et passive.